In 1953 werd het 48ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de toen nog Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 11 juli 1953 tot 20 januari 1954. Flamengo werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Cario